Ehrenzeller ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ehrenzeller (* 1953), Schweizer Jurist und Richter
 Daniel Ehrenzeller (1788–1849), Schweizer Maler, Illustrator und Zeichenlehrer
 Sabine Kofmel Ehrenzeller (* 1963), Schweizer Rechtsanwältin und Notarin